Pontederiasläktet även Pontederior (Pontederia) är ett växtsläkte i familjen vattenhyacintväxter med sex arter från Amerika. En art kan odlas som kortlivad vattenväxt utomhus i Sverige.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor
Lowden, R. M. 1973. A revision of the genus Pontederia (including Reussia). Rhodora 75: 426-487.

Externa länkar

Flora of North America - Pontederia

Vattenhyacintväxter